

Перелік хондритів

A 
 Acfer 004
 Acfer 007
 Acfer 011
 Acfer 020
 Acfer 073
 Acfer 091
 Acfer 124
 Acfer 166
 Acfer 177
 Adams County
 Adzhi-Bogdo
 Agen
 Alfianello
 Al Huqf 002
 Allan Hills 76001 (ALHA)
 Allende
 Anthony
 Arapahoe
 Arcadia
 Ashmore

B 
 Bansur
 Barbotan
 Barratta
 Bath
 Bath Furnace
 Beaver
 Beeler
 Bencubbin
 Bendego
 Bila Tserkva (Біла Церква)
 Bjurbole
 Bledsoe
 Bondoc
 Boxhole
 Breitscheid
 Brownfield (1964)
 Bur-Gheluai

C 
 Cabezo de Mayo
 Calliham
 Canyon Diablo
 Cereseto
 Chainpur
 Channing
 Charsonville
 Chateau-Renard
 Cherokee Springs
 Clovis (no.2)
 Colby (Wisconsin)
 Cullison
 Cushing

D 
 Dalgety Downs
 Dalhart
 Densmore (1879)
 Dhajala
 Dhofar 003
 Dhofar 006
 Dhofar 020
 Dhofar 188
 Dhofar 237
 Dhofar 709
 Djati-Pengton

E 
 El Diouf 006
 El Sampal
 Elenovka (Оленівка)

F 
 Farmington
 Farmville
 Faucett
 Finney
 Forest City
 Forrest 002
 Forsyth

G 
 Ghubara
 Girgenti
 Gold Basin
 Goose Lake
 Grady (1937)
 Greenwell Springs
 Gretna

H 
 Hallingeberg
 Hamlet
 Hammadah al Hamra 163
 Hammadah al Hamra 173
 Hammadah al Hamra 186
 Harrisonville
 Hermitage Plains
 Homestead
 Holbrook
 Honolulu
 Hunter

I 
 Ilafegh 013
 Ingella Station

J 
 Jelica
 Jerome (Kansas)

 Jiddat al Harasis 002
 Jiddat al Harasis 003
 Jiddat al Harasis 007
 Jiddat al Harasis 008
 Jiddat al Harasis 018
 Jiddat al Harasis 022
 Jiddat al Harasis 024
 Jilin (Kirin)
 Julesberg
 Jumapalo

K 
 Kelly
 Kernouve
 Kesen
 Khanpur
 Khohar
 Kyushu

L 
 L'Aigle
 La Criolla
 Lake Labyrinth
 Lakewood
 La Lande
 Lazbuddie
 Leedey
 Long Island
 Loop

M 
 Macy
 Malakal
 Manbhoom
 Marion (Iowa)
 Mbale
 McKinney
 Mern
 Mezo-Madaras
 Mills
 Mincy
 Mocs
 Monze
 Moorabie

N

O

P

Q

R

S 
Sukhoj Liman (Сухий лиман)

T

U

V

W

X

Y

Z 

Хондрити